Liste des premiers ministres des Antilles néerlandaises:

1951-2010 
Moises Frumencio da Costa Gomez  (Parti national du peuple) .
Efraïn F. Jonckheer (Parti démocrate) -  - 
Ciro Domenico Kroon (Parti national du peuple) -  - September 1969
Gerald C. Sprockel -  - 
Ernesto O. Petronia (Parti démocrate) -  - 
Ramez Jorge Isa (Parti démocrate) -  -  ()
Otto R.A. Beaujon (Parti démocrate) -  - 
Ramez Jorge Isa (Parti démocrate) -  -  ()
Juancho Evertsz (Parti national du peuple) -  - 
Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws - 1977
Leo A.I. Chance (Mouvement populaire dans le sens du vent des îles) - 1977 - 
Silvius Gerard Marie Rozendal (Parti démocrate) -  - 
Miguel A. Pourier (Union patriotique bonairienne) -  -  ()
Dominico Martina (Partido MAN) -  -  ()
Maria Liberia-Peters (Parti national du peuple) -  -  ()
Dominico Martina (Partido MAN) -  -  ()
Maria Liberia-Peters (Parti national du peuple) -  -  ()
Susanne Camelia-Römer (Parti national du peuple) -  -  ()
Alejandro Felippe Paula (Parti national du peuple) -  - 
Miguel Arcangel Pourier (Parti pour la restructuration des Antilles) -  -  ()
Susanne Camelia-Römer (Parti national du peuple) -  - 
Miguel Arcangel Pourier (Parti pour la restructuration des Antilles) -  - 
Etienne Ys (Parti pour la restructuration des Antilles) -  -  ()
Ben Komproe (Parti de la libération des travailleurs du front du 30 mai) -  - 
Mirna Louisa-Godett (Parti de la libération des travailleurs du front du 30 mai) -  - 
Etienne Ys (Parti pour la restructuration des Antilles) -  -  ()
Emily de Jongh-Elhage (Parti pour la restructuration des Antilles) -  -

Voir aussi 
Gouverneur des Antilles néerlandaises